Burg Blauenstein bezeichnet

 Burg Blauenstein (Blaubeuren), Baden-Württemberg, Deutschland
 Burg Blauenstein (Slowakei), Modrý Kameň, Slowakei
 Burg Blauenstein (Kleinlützel), Kanton Solothurn, Schweiz